Монтипуре́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Нёви-Сен-Сепюльшр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 140 км на юг от Орлеана, 24 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 567 человек (2007).

Достопримечательности 

 Мельница д’Анжибо () — место действия романа Жорж Санд «Мельник из Анжибо» (Le Meunier d’Angibault, 1845)

Известные люди, связанные с городом 

 Жорж Санд

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini